Isozoanthus arborenscens är en korallart som först beskrevs av Daniel Cornelius Danielssen 1890.  Isozoanthus arborenscens ingår i släktet Isozoanthus och familjen Parazoanthidae. Inga underarter finns listade i Catalogue of Life.

Källor 

Koralldjur
arborenscens